Survivor (band), een Amerikaanse rockband
Survivor (album van Destiny's Child), een muziekalbum van de Amerikaanse R&B en popgroep Destiny's Child uit 2001
Survivor (nummer van Destiny's Child), een nummer van het gelijknamige muziekalbum van de Amerikaanse r&b- en popgroep Destiny's Child
Survivor (Eric Burdon), een muziekalbum van de Engelse zanger Eric Burdon uit 1977
Survivor (Fifteen), een muziekalbum van de Amerikaanse punkband Fifteen uit 2000
Survivor (Funker Vogt), een muziekalbum van de Duitse elektroband Funker Vogt uit 2002
Survivor (George Fox), een muziekalbum van de Canadese countryzanger George Fox uit 1998
Survivor (Randy Bachman), een muziekalbum van de Canadese zanger en gitarist Randy Bachman uit 1978
Survivor (album van Survivor), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Survivor uit 1979
Survivor (film), een sciencefiction-televisiefilm uit 1999
Survivor (2015), een actie-thriller uit 2015 met Milla Jovovich en Pierce Brosnan
Survivor (computerspel), een computerspel
Survivor (televisieprogramma), een realityprogramma dat in 1992 werd bedacht door de Brit Charlie Parsons
Survivor (Amerikaans televisieprogramma), de Amerikaanse versie